Die  EuroHockey Nations Trophy (Halle, Damen) 2004 war die fünfte Auflage der Hallenhockey-„B-EM“. Sie fand vom 23. bis 25. Januar in Padua, Italien statt. Die Ukraine und Schottland stiegen in die „A-EM“ auf.

Gruppe A

Weblinks 
 EHF-Archiv PDF-Datei (37 kB)

2004
Sportveranstaltung in Padua
Hockey 2004
Hockeywettbewerb in Italien